Ruidoso (relativo al ruido) por ejemplo máquinas barredoras, sopladoras de hojas, bares bulliciosos, etc. hace referencia a varios artículos:

ruidoso
ruidoso, es una característica con la cual puedes usar en varios verbos, por ejemplo; Tu coche es muy ruidoso. También es importante saber que ruidoso es un adjetivo masculino.

Además
 Geirmund el Ruidoso (m. 978) fue un vikingo de Hordaland, Noruega
 Grillo Ruidoso, arma de fuego ficticia

Ruidosa
ruidosa, al igual que ruidoso es una característica la cual puedes usar en varias frases. Hay que tener en cuenta de que es un verbo. ruidosa es una manera de expresar que algo hace mucho ruido, sonido, volumen alto... por ejemplo: tu música es muy ruidosa. Hay que tener en cuenta que ruidosa es una palabra femenina.